«Fond-des-Blancs» puede referirse a:
 Fond-des-Blancs, comuna haitiana del departamento de Sur.
 Fond des Blancs, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Fond-des-Blancs.
 Fonds des Blancs, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Cabaret.